Louis Bertin ist der Name folgender Personen:

* Louis-Émile Bertin (1840–1924), Chefkonstrukteur der französischen Marine 
 Louis-François Bertin (1766–1841), französischer Journalist und Verleger